Tjeenk Willink (geslacht)

Personen
 Hendrik Anne Tjeenk Willink (1831-1885), boekhandelaar, uitgever en firmant
 Hermanus Diedericus Tjeenk Willink (1843-1917), theoloog, predikant en uitgever
 Martina Tjeenk Willink (1905-1992), lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
 Herman Tjeenk Willink (1942), oud-vicepresident van de Raad van State en oud-voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Uitgeverijen
 Kruseman & Tjeenk Willink, uitgeverij (1874-1877)
 H.D. Tjeenk Willink & Zoon, uitgeverij
 W.E.J. Tjeenk Willink, uitgeverij gespecialiseerd in juridische boeken en tijdschriften